La notation Ω( ) a trois sens en mathématiques :
 f = Ω (g) signifie que la fonction f domine g à une certaine limite, voir notation de Landau.
La fonction additive Ω : pour tout entier naturel n non nul, Ω (n) est le nombre (avec répétition) des facteurs premiers de n.
 La fonction W de Lambert est parfois aussi notée Ω. Elle permet de définir la .

Voir aussi

Théorie des nombres